Arrizabalaga ist der Name folgender Personen:
 Gorka Arrizabalaga (* 1977), spanischer Radrennfahrer 
 Kepa Arrizabalaga Revuelta (* 1994), spanischer Fußballtorwart, siehe Kepa (Fußballspieler)
 Marino Lejarreta Arrizabalaga (* 1957), spanischer Radrennfahrer, siehe Marino Lejarreta